Bill English er flere personer:
 Simon William "Bill" English (født 30. december 1961) - politiker fra New Zealand
 Bill English (skuespiller) (født 1980) - amerikansk skuespiller og komiker.
 Bill English (computeringeniør) - bidrog med forbeding af computermusen; bl.a. knapper